Gemeindesteuern werden durch eine Gemeinde erhoben und/oder stehen einer Gemeinde zu.

 in Deutschland siehe Gemeindesteuer (Deutschland)
 in Österreich siehe Kommunalsteuer (Österreich)
 in der Schweiz siehe Gemeindesteuer (Schweiz)
 in England, Schottland und Wales siehe Council Tax